Ханс Клофт (, род. 10 апреля 1939, Дюссельдорф) — немецкий -антиковед. Доктор философии, университетский профессор.

Биография 
Изучал классическую филологию, историю и политологию в университетах Кёльна и Бонна. В Кёльне в 1968 году получил степень д-ра философии.

В 1968-77 годах сотрудник Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена. Ассистент, в 1974 году там же хабилитировался с работой по древнеримской истории и стал приват-доцентом.

В 1977—2004 годах — профессор истории со специализацией по древней истории Бременского университета.
Затем на пенсии.

Член Исторической ассоциации.

Автор «Mysterienkulte der Antike» — доступное и компетентное изложение о древних мистических культах и включавшихся в них обрядах и ритуалах.

Примечания

Ссылки 
 Kloft, Hans, Prof. Dr. Institut für Geschichtswissenschaft 
 Prof. Dr. Hans Kloft Institut für Geschichte 
 Hans Kloft  Zu Klampen! 
 Prof. Dr. Hans Kloft  Bremer Bureau für Kultur- und Religionsgeschichte 

Антиковеды Германии
Выпускники Кёльнского университета
Доктора философии
Преподаватели Бременского университета